Taningia är ett släkte av bläckfiskar. Taningia ingår i familjen Octopoteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Taningia